La saison 2001-2002 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Dynamo Kiev, tenant depuis 9 saisons, va tenter de conserver son titre face aux 13 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 14 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Le championnat va repasser de 14 à 16 équipes la saison prochaine : il y aura 1 relégation et 3 promotions directes, ainsi qu'un barrage entre le  de D1 et le  de D2.

C'est le Chakhtar Donetsk qui met fin à l'hégémonie du Dinamo Kiev, en terminant en tête du championnat après une lutte intense avec le club de la capitale, tenant depuis 9 saisons. Le Chakhtar réussite même le doublé puisqu'il bat le Dinamo Kiev en finale de la Coupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2002-2003, tout comme le vice-champion d'Ukraine. Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour la Coupe UEFA 2002-2003, tout comme le club le mieux classé qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe.

Les 14 clubs participants 
 Dynamo Kiev
 Dnipro Dnipropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 Karpaty Lviv
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Arsenal Kiev (anciennement CSKA Kiev)  
 Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk 
 Metalurg Mariopol
 Metalist Kharkov 
 Zakarpattya Oujhorod - Promu de 
 PFC Oleksandriia- Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage de promotion-relégation 
Le  de première division, le PFC Oleksandriia rencontre sur un seul match le  de seconde division ukrainienne pour déterminer le club qui participe à la prochaine saison du championnat de l'élite. Le PFC gagne le match par le plus petit des scores et se maintient.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

2001-2002
Ukraine
Sport en Ukraine en 2001
Sport en Ukraine en 2002